Alveotingis är ett släkte av insekter. Alveotingis ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätskinnbaggar
Alveotingis